L'Associé (The Partner), une nouvelle de Joseph Conrad parue en 1911.
 L'Associé, un film français de René Gainville sorti en 1979.
 L'Associé (The Associate), un film américain de Daniel Petrie sorti en 1996.